Ма́рта Гасти́ни (; род. , Алессандрия) — итальянская актриса.

Биография 
Марта Гастини родилась 2 октября 1989 года в Алессандрии, Италия. Занималась в нескольких танцевальных школах, посещала уроки пения в Музыкальной Академии Алессандрии. Дебютировала в кино в 2009 году. С 2011 по 2014 год снималась в сериале «Борджиа». В 2012 году снялась в фильме «Дракула 3D».

Фильмография

Награды и номинации 
 2011 — номинация на премию «Серебряная лента» в категории «Лучшая актриса второго плана» («Обряд»).
 2011 — номинация на премию «L’Oreal Paris Award» Venice Film Festival («Обряд»).
 2013 — премия «California Film Awards» в категории «Лучшая актриса» («Танит»).
 2014 — премия «Giffoni Film Festival» в категории «Взрывной талант».
 2017 — номинация на премию «Riviera International Film Festival» в категории «Лучшая актриса» («Осенние огни»).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт